DEM – akronim Dynamic Enterprise Modeller. Zintegrowane narzędzie do modelowania procesów gospodarczych, struktury organizacyjnej i automatycznego konfigurowania wdrażanego systemu. Stanowi element metodyki wdrażania Target.

Zobacz też
ZSI

Systemy informatyczne